Paul Römhild ist der Name folgender Personen:

* Paul Römhild (Politiker) (1885–1953), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Römhild (Agrarwissenschaftler) (* 1914), deutscher Agrarwissenschaftler und Autor